Oqaatsorsuit bezeichnet:
 Oqaatsorsuit (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Oqaatsorsuit (Insel, Igaasaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsorsuit (Insel, Kangerluarsuk), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsorsuit (Insel, Oqaatsorsuit Siorarlikasii), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsorsuit (Insel, bei Paamut) (Skarvø), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland